Everglades (gebied), een gebied in de Amerikaanse staat Florida
Everglades National Park, een nationaal park in de Amerikaanse staat Florida
Everglades (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida